Okręty US Navy o nazwie USS „Nemesis”
 
 Pierwszy „Nemesis” był torpedowcem, zwodowanym w 1864 roku pod nazwą USS „Napa”. Nigdy nie wszedł do służby. Nosił nazwę „Nemesis” od czerwca do sierpnia 1869 roku, później wrócił do nazwy „Napa”.
 Drugi USS „Nemesis” (SP-343) był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1918.
 Trzeci USCGC „Nemesis” (WPC-111) był kutrem United States Coast Guard. W służbie w latach 1934-1964 (jako USS „Nemesis” służył w latach 1941-1946).

Nemesis